Prvenstva Hrvatske u ragbiju 7 se igraju od 2007. godine.
Natjecanje organizira Hrvatski ragbijaški savez.

Popis prvaka

Poveznice 
 Hrvatski ragbijaški savez
 Prvenstvo Hrvatske u ragbiju

Vanjske poveznice 
 rugby.hr

Izvori